Sciara – comune della città metropolitana di Palermo 
Sciara – frazione di Giarre
Sciara – razza ovina